Historia ecclesiastica (lat. für Kirchengeschichte) steht für:

 Historia ecclesiastica, Literaturgattung, siehe Kirchengeschichte (Literatur)
 Historia ecclesiastica, Werk von Eusebius von Caesarea, siehe Kirchengeschichte (Eusebius)
 Historia ecclesiastica, Werk von Theodoret, siehe Kirchengeschichte (Theodoret)
 Historia ecclesiastica gentis Anglorum, Werk von Beda Venerabilis
 Historia ecclesiastica gentis Anglorum (Moore), Handschrift des Werkes von Beda Venerabilis
 Historia ecclesiastica gentis Anglorum (Sankt Petersburg), Handschrift des Werkes von Beda Venerabilis